Хлыново — название населённых пунктов в России:

 Хлыново — упразднённая деревня на территории Троицкого административного округа Москвы.
 Хлыново — деревня в Раменском районе Московской области.

См. также 
 Хлынов (значения)